Серге́й Моргуно́в:
 Моргунов, Сергей Анатольевич (род. 1968) — винницкий городской голова.
 Моргунов, Сергей Николаевич (1918—1946) — Герой Советского Союза.
 Моргунов, Сергей Сергеевич (род. 1993) — российский прыгун в длину, рекордсмен мира среди юниоров.
 Моргунов, Сергей Яковлевич (1961—2014) — полный кавалер знака «Шахтерская слава».